Gaio Lutazio Catulo fu il nome di diversi personaggi della storia romana. Tra questi si ricordano:

Gaio Lutazio Catulo, comandante nella prima guerra punica - console nel 242 a.C.
 Gaio Lutazio Catulo - forse figlio del precedente, che fu console nel 220 a.C.